Стро́ганов () — російське прізвище.

Строганови — російський дворянський баронський і графській рід.

Персоналії

Строганов

А 

 Строганов Андрій Семенович (1581—1649) — російський купець і промисловець
 Строганов Анікей Федорович (1488—1570) — російський підприємець, засновник роду Строганових

В 

 Строганов Василь Андрійович (1888—1938) — радянський партійний і державний діяч
 Строганов Василь Єгорович (1859—1914) — російський лікар, депутат Державної Думи Російської імперії
 Строганов Василь Олексійович (1941—2014) — російський релігійний діяч
 Строганов Володимир Володимирович (1970—2012) — російський футболіст, чемпіон Росії у мініфутбол

Г 

 Строганов Генріх Борисович (нар. 1932) — радянський державний діяч і вчений
 Строганов Григорій Анікейович (бл. 1533—1577)— російський купець і промисловець
 Строганов Григорій Дмитрович (1656—1715) — російський землевласник, фінансист і політичний діяч
 Строганов Григорій Миколайович (1730—1777) — барон, таємний радник
 Строганов Григорій Олександрович (1770—1857) — граф, російський дипломат
 Строганов Григорій Олександрович (1824—1878) — граф, колекціонер і меценат
 Строганов Григорій Сергійович (1829—1910) — граф, колекціонер, почесний член Академії мистецтв

Д 

 Строганов Данило Іванович (1622—1668) — російський купець і промисловець
 Строганов Дмитро Андрійович (бл. 1612—1670) — російський купець і промисловець

І, К 

 Строганов Іван Максимович (1592—1644) — російський купець і промисловець
 Строганов Костянтин Васильович (1904—1983) — радянський інженер

М 

 Строганов Максим Максимович (1603—1627) — російський купець і промисловець
 Строганов Максим Якович (1557—1624) — російський землевласник і промисловець

 Строганов Микита Григорович (1560—1616) — російський купець, землевласник і промисловець
 Строганов Микола Григорович (1700—1758) — барон, таємний радник
 Строганов Микола Іванович (1935—2009) — радянський кінооператор.
 Строганов Микола Олексійович — патологоанатом, доктор медицини
 Строганов Михайло Олександрович (нар. 1968) — російський футболіст, корреспондент, редактор

О 

 Строганов Олександр Григорович (1698—1754) — барон, дійсний статський радник
 Строганов Олександр Григорович (1795—1891) — граф, російський державний і військовий діяч XIX століття, генерал від артилерії, керімник Міністерства внутрішніх справ
 Строганов Олександр Григорович — російський військовий діяч, генерал-майор, Георгіївський кавалер
 Строганов Олександр Іванович (1937—2002) — російський історик, доктор історичних наук, професор МДУ
 Строганов Олександр Миколайович (1740—1789) — барон, дійсний статський радник
 Строганов Олександр Павлович (1794—1814) — син генерал-лейтенанта П. О. Строганова, трагично загинув у битві біля Краонна, Франція
 Строганов Олександр Сергійович (1733—1811) — граф, російський державний діяч, сенатор
 Строганов Олександр Сергійович (1771—1815) — гофмаршал
 Строганов Олександр Сергійович (1818—1864) — граф, дійсний статський радник, колекціонер, один із засновників Санкт-Петербурзького археологічного товариства
 Строганов Олексій Григорович (1798—1879) — граф, таємний радник
 Строганов Олексій Михайлович (нар. 1962)— російський журналіст, незалежний кореспондент, редактор

П 

 Строганов Павло Олександрович (1772—1817) — граф, російський державний і військовий діяч
 Строганов Павло Сергійович (1823—1911) — граф, колекціонер і меценат
 Строганов Петро Семенович (1583—1639) — російський купець, землевласник і промисловець
 Строганов Платон Степанович (1880—1967) — український оперний співак (тенор)

С 

 Строганов Семен Анікейович (бл. 1540—1586) — російський купець і промисловець
 Строганов Сергій Григорович (1707—1756) — барон, генерал-лейтенант
 Строганов Сергій Григорович (1794—1882) — граф, російський державний діяч, археолог, колекціонер і меценат
 Строганов Сергій Миколайович (1738—1771) — барон, дійсний статський радник
 Строганов Сергій Олександрович (1852—1923) — граф, останній представник роду Строганових за чоловічою лінією

Ф, Я 

 Строганов Федір Васильович (нар. 1968) — російський органіст, композитор і педагог
 Строганов Федір Петрович (1627—1671) — російський купець і промисловець
 Строганов Філіпс (1942—2014) — латвійський депутат, громадський діяч
 Строганов Яків Анікейович (1528—1577) — російський купець і промисловець

Строганова 
 Строганова Валентина Олександрівна (1930—2017) — радянська та російська акторка
 Строганова Ганна Михайлівна (1743—1769; до шлюбу — Воронцова) — фрейліна імператриці Єлизавети
 Строганова Ганна Сергіївна (до шлюбу — Трубецька) — княгиня, дружина Григорія Олександровича Строганова
 Демідова Єлизавети Олександрівна (1779—1818; до шлюбу — Строганова) — баронеса, керувала власним аристократичним салоном у Парижі
 Наришкіна Катерина Олександрівна (1769—1841; до шлюбу — Строганова) — дружина Івана Наришкіна
 Строганова Катерина Петрівна (1754—1815; до шлюбу — Трубецька) — дружина графа Олександра Сергійовича Строганова
Щербатова Марія Григоріївна (1857—1920; до шлюбу — Строганова) — російська благодійниця і підприємниця
 Строганова Марія Миколаївна (1935—2016) — радянська й російська науковиця, спеціалістка у сфері природничих наук, ґрунтознавець. Лавреатка Державної премії СРСР (1987)
 Скавронська Марія Миколаївна (1729—1804; до шлюбу Строганова) — графиня, статс-дама (1756), дама Великого хреста ордену Святої Катерини (05.04.1797); господиня Кантемирівського палацу й Графської Слав'янки
 Строганова Мар'я Яківна (1678—1734; до шлюбу Новосильцева) — благодійниця, статс-дама при дворі Катерини І Олексіївни й Ганни Іоанівни, друга дружина Григорія Дмитровича Строганова, кума Петра Великого.
 Строганова Наталя Вікторівна (1800—1855; до шлюбу — Кочубей) — графиня, дочка Віктора Кочубея, дружина графа Олександра Григоровича Строганова
 Голіцина Наталя Олександрівна (до шлюбу — Строганова) — дружина шталмейстера князя П. В. Голіцина
 Строганова Олена Андріївна (нар. 1942; до шлюбу Елен де Людинґаузен) — баронеса, остання представниця роду Строганових
 Щербатова Ольга Олександрівна (1857—1944; до шлюбу — Строганова) — російська письменниця, мандрівниця і мецентка
 Строганова Софія Володимирівна (1774—1845; до шлюбу — Голіцина) — фрейліна, дружина Павла Олександровича Строганова
 Строганова Тетяна Олександрівна (нар. 1956)— доктор біологічних наук, професор
 Строганова Юлія Петрівна (1782—1864; до шлюбу — Жуліана Марія Луїза Кароліна Софія д'Ойенгаузен) — російська благодійниця, другина графа Григорія Олександровича Строганова

Подвійні прізвища 
 Улезко-Строганова Клавдія Петрівна — російська і радянська лікарка-акушерка-гінекологиня, професор

Топоніми 

 Строганов — селище Унецького району Брянської області Росії
Строганове — колишня назва селища Балабине Запорізького району Запорізької області України

Інші значення 

 6437 Строганов — астероїд головного поясу, названий на честь роду Строганових

 Бефстроганов або «яловичина по-строганівськи» — страва російської кухні названа на честь графа Олександра Григоровича Строганова
 Строгановський палац
 Строгановська школа живопису
 Строгановський стиль (архітектура)
 Московська художньо-промислова академія імені С. Г. Строганова

Російські прізвища